Erik Persson, een Zweedse zwemmer
Joakim Persson, een Zweeds voetballer
Jörgen Persson, een Zweedse tafeltennisser
Göran Persson, een Zweedse politicus
Markus Persson, een Zweedse multimiljonair en de maker van Minecraft
Stefan Persson, was directeur van het modeconcern Hennes & Mauritz vanaf 1982 tot 2000
Gösta Persson, was een Zweeds waterpolospeler en zwemmer
Lucas Persson, een Zweeds wielrenner
Malte Persson, een Zweeds schrijver en vertaler
Maria Persson, een Zweeds actrice
Ingmar Persson, een Zweeds hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Göteborg
Tiger Hillarp Persson, een Zweeds schaker